NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa,
 Now – moszaw w Izraelu, położony w Samorządzie Regionu Golan, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu,
 Now – osiedle typu miejskiego w Tadżykistanie (wilajet sogdyjski) ; 14 300 mieszkańców (2008),
 Now – album studyjny zespołu Black Uhuru,
 Now – album studyjny Ten Years After,
 Now – album studyjny Shani Twain.